La bataille de Gembloux peut faire référence à :
Bataille de Gembloux (1578), livrée entre la Monarchie espagnole et les Dix-Sept Provinces lors de la guerre de Quatre-Vingts Ans ;
Bataille de Gembloux (1940), livrée entre l'Armée française et la Wehrmacht lors de la campagne de France.